Merzdorf steht für Orte und Personen

 Orte

in Brandenburg
 Merzdorf (Baruth/Mark), Ortsteil der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming
 Merzdorf (Cottbus), Ortsteil von Cottbus
 Merzdorf (Elbe-Elster), Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster

in Sachsen
 Merzdorf (Lichtenau), Ortsteil der Gemeinde Lichtenau im Landkreis Mittelsachsen
 Merzdorf (Oberlausitz), vom Tagebau Bärwalde überbaggerte Gemeinde zwischen Hoyerswerda und Weißwasser
 Merzdorf (Riesa), Ortsteil der Stadt Riesa im Landkreis Meißen

in Polen
 Lubinicko (Merzdorf), Ortschaft in der Gemeinde Świebodzin, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus
 Marcinkowice (Merzdorf), Ortschaft in der Landgemeinde Żórawina, Powiat Wrocławski
 Marcinów (Merzdorf b. Priebus (Schlesien)), Ortschaft in der Landgemeinde Trzebiel, Powiat Żarski 
 Marcinów (Merzdorf b. Sagan), Ortschaft in der Landgemeinde Brzeźnica, Powiat Żagański
 Marciszów (Merzdorf im Riesengebirge), Dorf und Sitz einer Landgemeinde im Powiat Kamiennogórski
 Marcinowice (Merzdorf b. Jauer), Ortschaft der Gemeinde Mściwojów, Powiat Jaworski
 Marcinowice (Merzdorf), Ortschaft der Gemeinde Krosno Odrzańskie, Powiat Krośnieński
 Marcinowice (Groß Merzdorf), Landgemeinde in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Marcinowiczki (Klein Merzdorf), Ortschaft der Gemeinde Żarów, Powiat Świdnicki

in Tschechien
 Martinice v Krkonoších (Merzdorf), Gemeinde im Okres Semily
 Martiněves (Merzdorf), Ortsteil von Jílové u Děčína im Okres Děčín
 Břevniště (Merzdorf), Ortsteil von Hamr na Jezeře, Okres Česká Lípa
 Martinov (Merzdorf) aufgelassenes Dorf auf dem Truppenübungsplatz Hradiště

Personen:
 Fritz Schultz-Merzdorf (1890–1956), deutscher Schriftsteller
 Julius von Dresky und Merzdorf (1818–1899), königlich preußischer General der Artillerie
 Theodor Merzdorf (1812–1877), großherzoglich-oldenburgischer Oberbibliothekar

Siehe auch:
 Märzdorf
 Märzendorfer
 Merzendorf